Åkertistelmott (Phlyctaenia perlucidalis) är en fjärilsart som först beskrevs av Hübner 1809.  Åkertistelmott ingår i släktet Phlyctaenia, och familjen mott. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor

Externa länkar 

Mott